1. Fußball-Bundesliga 2014-15 er den 52. sæson i Bundesligaen, Tyskland højest rangerede fodbold-liga. Sæsonen begyndte den 22. august 2014 og sidste spilledag er planlagt til den 23. maj 2015. Vinterpausen startede den 22. december 2014 og sluttede 29. januar 2015. Bayern München er forsvarende mestre.

Hold i Bundesligaen 
Følgende hold deltager i Bundesligaen 2014-15, listet efter placering i forrige sæson:

 FC Bayern München
 Borussia Dortmund
 FC Schalke 04
 Bayer 04 Leverkusen
 VfL Wolfsburg
 Borussia Mönchengladbach
 1. FSV Mainz 05
 FC Augsburg
 TSG 1899 Hoffenheim
 Hertha BSC
 Eintracht Frankfurt
 SC Freiburg
 Hannover 96
 Werder Bremen
 VfB Stuttgart

 Hamburger SV (efter kvalifikationskampe mod nr. 3 i 2. Fußball-Bundesliga 2013-14, Greuther Fürth)
Nummer et og to i 2. Bundesliga 2013-14:
 1. FC Köln
 SC Paderborn 07

Stillingen

Resultater 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sæsoner i 1. Fußball-Bundesliga
Fodboldsæson 2014-15